Berbenno (Bergamo), gemeente in de Italiaanse regio Lombardije.
Berbenno di Valtellina, gemeente in de Italiaanse regio Lombardije (provincie Sondrio).
Berbenno (beklimming), beklimming in de wielerronde van Lombardije.